Artykuł grupuje składy wszystkich reprezentacji narodowych w piłce siatkowej, które wystąpiły w turnieju siatkówki mężczyzn na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w 2008 w Pekinie.

 Przynależność klubowa na koniec sezonu 2007-08.
 Zawodnicy oznaczeni literą K to kapitanowie reprezentacji.
 Legenda:Nr – numer zawodnikaA – atakującyL – liberoP – przyjmującyR – rozgrywającyŚ – środkowy

Trener: Bernardo RezendeAsystent: Ricardo Tabach

Trener: Martin StojewAsystent: Władysław Todorow

Trener: Zhou Jian’anAsystent: Xie Guochen

Trener: Ahmed ZakariaAsystent: Hany Meselhy

Trener: Tatsuya UetaAsystent: Hideyuki Otake

Trener: Stelian MoculescuAsystent:  Stewart Bernard

Trener:  Raúl LozanoAsystent: Alojzy Świderek

Trener: Władimir AleknoAsystent:  Camillo Placi

Trener: Igor KolakovićAsystent: Željko Bulatović

Trener:  Hugh McCutcheonAsystent: Ronald Larsen

Trener:  Ricardo NavajasAsystent:  Carlos Oliveira

Trener: Andrea AnastasiAsystent: Andrea Gardini

Zobacz też 
 Składy drużyn olimpijskich w piłce siatkowej kobiet 2008

Przypisy 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
2008 w piłce siatkowej